Burning Bridges — третій студійний альбом шведського мелодійного дез-метал гурту Arch Enemy. Реліз альбому відбувся 21 травня 1999 року під лейблом Century Media Records.

Список пісень

Посилання 
 Burning Bridges  на Encyclopaedia Metallum. 
 Burning Bridges  на Discogs. 

Альбоми Arch Enemy